Corbiculoidea är en överfamilj av musslor. Corbiculoidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Corbiculoidea 45 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Corbiculoidea